Perryville puede hacer referencia a:

En Estados Unidos
 Perryville (Alaska);
 Perryville (Arkansas);
 Perryville (Kentucky);
 Perryville (Maryland);
 Perryville (Misuri);
 Perryville (Oklahoma);
 la Batalla de Perryville, durante la Guerra de Secesión.